Тисамен в древнегреческой мифологии:

 Тисамен Элейский — жрец-прорицатель в спартанском войске.
 Тисамен (сын Ореста) — царь Микен.
 Тисамен (сын Ферсандра) — царь Фив.
 Тисамен (сын Мнесаниона) — номотет.

Примечания